Die Wyschejschaja Liha 1992/93 war die zweite Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 1992 und endete am 17. Juni 1993.

Modus 
Mit dem Meister der Perschaja Liha wurde die Liga für eine Saison auf 17 Mannschaften ausgeweitet. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93